TechUkraine — платформа, ціллю якої є об'єднання, посилення та зростання української технологічної екосистеми на національному та міжнародному рівнях.

Проект створений за прикладом ініціативи Startup Amsterdam і за участі Рубена Ньювенхауса — ідеолога Startup Amsterdam.

TechUkraine постала з Експортної стратегії України для наукомісткої та інноваційної продукції, що була ініційована Міністерством економічного розвитку та реалізована за підтримки фонду GIZ, втілена в життя на основі методології ITC.

Основна функція TechUkraine — формувати та просувати ініціативи для подальшої активізації місцевої екосистеми, заповнювати існуючі прогалини, створювати партнерства для релевантних стейкхолдерів, залучати інвестиції та сприяти зростанню сфери технологій країни.

Ініціативи 

 Портал TechUkraine — англомовна онлайн платформа, що створена для об'єднання актуальної інформації про технологічну сферу країни на одному майданчику. Потужний інструмент для промоції технологічного бренду країни в Україні та за кордоном.
 Startup-in-Residence — платформа, що створює умови для співпраці містами та стартапами, будуючи мости між інноваційними командами та муніципалітетами
 TechUkraine ChangeMakers — локальна та глобальна спільнота технологічних українців: особистостей, які розвивають та посилюють екосистему, засновників та топ-менеджерів компаній, очільників та лідерів технологічних громадських організацій та поважних/впливових об'єднань, підприємців з глобальною візією та прагненням якісного впливу, інноваторів, бізнес лідерів, законодавців та активістів.
 TechUkraine International: Going Global, National and International Network — програма, що допомагає українським стартапам виходити та масштабуватися на міжнародних ринках, її поступ забезпечується поширенням досвіду стартап спільноти, з ціллю створення середовища зростання та об'єднання українських підприємців, які ведуть свій бізнес на міжнародних ринках.

Проекти 

 Мапа українських технологічних компаній на міжнародній платформі Dealroom, ініційована компанією ICU за підтримки UVCA, Western NIS Fund, Horizon Capital, AIN, TechUkraine and AVentures.
 Консолідований звіт за доступними даними українського технологічного ринку — дослідження, що проводиться в межах меморандуму між Міністерством цифрової трансформації України та громадською організацією TechUkraine у партнерстві з Центром аналітики зовнішньої торгівлі Trade+ (KSE) та за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України».
 Startup-in-Residence DEMO DAY — пітчинг урбан проектів інноваційних стартапів зі сфер екології, мобільності, туризму, нерухомості та здоров'я, які пройшли тримісячну акселерацію, для муніципалітетів Києва та Вінниці.
Перша карта українських стартапів, заснованих жінками, Ukraine Female-founded startups 1.0  (понад 100 компаній), створена у парнерстві з Dealroom  та за підтримки WTECH, Greencubator, Український фонд стартапів, Ukrainian Hub.
Проєкт “Підвищення конкурентоспроможності  креативних індустрій та машинобудування завдяки рішенням українських ІТ-компаній” у партнерстві з АППАУ – Асоціацією “підприємств промислової автоматизації України”, Міжнародною асоціацією Culture and Creativity та за фінансової підтримки уряду Німеччини через GIZ

Команда 

 Рубен Ньювенхаус — член наглядової Ради TechUkraine
 Наталія Микольська — членкиня наглядової Ради TechUkraine
 Наталія Веремеєва — директорка TechUkraine
 Ірина Супрунюк — комунікації TechUkraine
 Аліса Баньковська — лідерка програми Startup-in-Residence UA від TechUkraine

Радники:
 Емілі Вербунт (Dutchbasecamp ) — стратегічний радник
 Олеся Залуська (USAID Competitive Economy Program) — стратегічний радник
 Єгор Чернєв (Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації) — радник
 Ольга Афанасьєва (UVCA) — радник
 Ольга Шаповал (Kharkiv IT Cluster) — радник
 Іван Погребняк (Master of Code Global) — радник
 Олександра Говоруха (Sigma Software) — радник
Інна Стельмах (Founder of UTEW Tech Tribe) — радник
Стас Петрів (WIX) —  радник

Примітки

Посилання 
 https://techukraine.org/  TechUkraine, офіційний сайт
 
 THIS DIGITAL PORTAL TELLS YOU ALL ABOUT UKRAINE'S IT INDUSTRY  — ECHO
 Consortium of Ukraine's leading ecosystem players team up to launch startup database, led by ICU, powered by Dealroom  — Dealroom Blog
 Made in Ukraine Tech Startup Edition Podcast with TechUkraine Director Nataly Veremeeva  — SoundCloud
 Запустилась госплатформа TechUkraine. Как они будут помогать стартапам и за чьи деньги делают проект  — McToday
 Запущена платформа TechUkraine для развития IT-сектора — InVenture
 Top 5 Coolest Trends at Surf Pitch Night  — DisruptEurope
 Международные эксперты бесплатно подготовят вас к питчу на Web Summit  — Vector
 WOW-эффект отечественного IТ  — День
 Як інвестори оцінили українські стартапи на Web Summit — Сегодня
 Наталія Микольська: Як зробити Україну провідною технологічною країною  — Investory
 Як влаштована TechUkraine та як можуть скористатися можливостями платформи Черкаси. Інтерв'ю з Іваном Погребняком, радником TechUkraine — Cherkasy IT Cluster
 Тези з інтенсиву Девіда Беккета «Як пітчити, щоб залучити інвестиції?»  — DOU
 Як стартапу вийти на ринок Нідерландів?  — DOU
 Проведут всеукраинское исследование IT-рынка  — Gazeta.ua
 Минцифры проведет всеукраинское исследование IT-рынка  — UkrInform
 У Вінниці підписали меморандум про співпрацю з платформою «Tech Ukraine». ФОТО — Вежа
 Житомирська міська рада підписала меморандум про співпрацю з представниками платформи TechUkraine та Синхро Простір — InvestZhutomyr
 10 стартапів стали учасниками акселераційної програми міських інновацій Startup-in-Residence  — DOU
 Підсумки Startup-in-Residence Demo Day  — DOU
 У Києві пройшов конкурс «муніципальних» стартапів  — UkrInform
 Startup-in-Residence: стартапи, які вирішуватимуть проблеми українських міст  — NaChasi
 Winners of the Startup-in-Residence DemoDay  — TechUkraine
 Мінцифри дослідить технологічну екосистему України  — UkrInform
 Минцифры проведет исследование украинской IT-сферы  — Hubs
 CEO of UNIT.CIty Dominique Piotet with Nataliya Mykolska, the Member of the Supervisory Board of TechUkraine — UNIT.city Podcast Mayak Innovatsiy_Episode#1
 Top 5 Coolest Trends at Surf Pitch Night — Disrupt Europe
 How did Web Summit experts rate Ukrainian startups? — Join Japan
 Україна ввійшла у ТОП-30 технологічних країн  — UkrInform
Overview 2020: Ukrainian Tech Ecosystem  - TechUkraine

Технологічні компанії
Екосистеми